Badie ist der Familienname folgender Personen:
 Abdoulaye Badié (* 1963), nigrischer Offizier
 Florence La Badie (1888–1917), US-amerikanische Stummfilmschauspielerin
 Gbagnon Badie (* 1992), ivorischer Fußballspieler
 Laurence Badie (* 1934), französische Schauspielerin
 Mina Badie (* 1970), US-amerikanische Schauspielerin
 Muhammad Badi’e (* 1943), ägyptischer Hochschullehrer, Politiker, Vorsitzender der Muslimbruderschaft

Siehe auch:
 Badi (Begriffsklärung)
 Badiyi